Laserpitium reboudii är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Laserpitium reboudii ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
reboudii